

Rússia 
 Vassílievka (Mikhàilovski), població del territori de Primórie, a Rússia
 Vassílievka (Partizanski), població del territori de Primórie, a Rússia
 Vassílievka (Bikinski), població del territori de Khabàrovsk, a Rússia
 Vassílievka (Lazó), població del territori de Khabàrovsk, a Rússia
 Vassílievka (Kursk), població de la província de Kursk, a Rússia
 Vassílievka (Lípetsk), població de la província de Lípetsk, a Rússia
 Vassílievka (Omsk), població de la província d'Omsk, a Rússia
 Vassílievka (Tula), població de la província de Tula, a Rússia
 Vassílievka (Vorónej), població de la província de Vorónej, a Rússia
 Vassílievka (Iúriev-Polski), població de la província de Vladímir, a Rússia
 Vassílievka (Sóbinka), població de la província de Vladímir, a Rússia
 Vassílievka (Oriol), població de la província d'Oriol, a Rússia

Ucraïna 
 Vassílivka (Bilogorsk), població de la República autonoma de Crimea, a Ucraïna.